Данкан I Шкотски (1001 − Елгин, 14. август 1040) је био краљ Шкотске. Био је син Crínán of Dunkeld и Bethóc.

Породично стабло

Спољашње везе 

Династија Данкелд
Рођени 1001.
Умрли 1040.
Шкотски краљеви
Династија Данкелд
Владари у Европи у XI веку